8T ist die Abkürzung für:
 Air Tindi, kanadische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 , „Achtspurtechnik“ in der Tontechnik und in der Musikindustrie für Aufzeichnungen, Geräte usw. mit acht Tonspuren
 Audi A5 8T

8T